Кубок Америки 2024 станет 48-м турниром так называемого Copa América, международного футбольного чемпионата, организованного футбольным правящим органом Южной Америки CONMEBOL. Он пройдёт в июне-июле 2024 года. Ожидалось, что турнир состоится в Эквадоре, однако в ноябре 2022 года страна официально отказалась от проведения турнира.

Турнир решено перевести в США. Помимо 10 команд-участниц КОНМЕБОЛ, к турниру будут допущены 6 команд-участниц КОНКАКАФ.

Начиная с этого года турнир будет проходить раз в четыре года по чётным годам, а следующий турнир состоится в 2028 году.

Информация о турнире 
Планировалось, что Кубок Америки 2024 будет проходить в Эквадоре, однако в ноябре 2022 года страна официально отказалась от проведения турнира. Кубок Америки 2024 года был первоначально запланирован на 2023 год, но был перенесён на 2024 год, чтобы даты проведения турнира совпали с датами Евро-2024.

К десяти сборным командам КОНМЕБОЛ на турнир будут приглашены две команды гостей, чтобы довести число участников до 12. 12 команд, разбитые на 3 группы по 4 команды, в однокруговом турнире определят 8 участников плей-офф (3 победителя групп, 3 команды, занявшие вторые места, и 2 лучшие команды, занявшие третьи места), которые попадут в четвертьфинал.

Команды участницы 
  Аргентина - Действующий чемпион
  Боливия
  Бразилия
  Венесуэла
  Колумбия
  Парагвай
  Перу
  Уругвай
  Чили
  Эквадор

Примечания 

2024 год в футболе
Июнь 2024 года
Июль 2024 года
Кубок Америки по футболу 2024